Плуе́р-сюр-Ранс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на захід від Парижа, 55 км на північний захід від Ренна, 60 км на схід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1385 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3474,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Плуер-сюр-Ранс 

 Плуер-сюр-Ранс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Плуер-сюр-Ранс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор